Stora Öradtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Öradtjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Stora Öradtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (8,07 ha)

Se även
Öradtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn